Аль-Фейха () — саудовский футбольный клуб из города Эль-Маджмаа, в настоящее время выступающий в Саудовской Про-лиге. Домашние матчи команда проводит на стадионе Король Салман Спорт Сити, вмещающем около 7 000 зрителей.

«Аль-Фейха» была основана в 1954 году в Эль-Маджмаа путём слияния двух местных футбольных команд. 15 августа 1966 года клуб был официально зарегистрирован. В 2004 году «Аль-Фейха» победила во Втором дивизионе, тем самым впервые завоевав путёвку в Первый дивизион. Во второй по уровню лиге Саудовской Аравии команда отыграла четыре сезона, по итогам чемпионата 2007/08 заняв последнее место и вылетев во Второй дивизион. Спустя шесть лет «Аль-Фейха» выиграла группу B Второго дивизиона и вернулась в Первый дивизион. 

По итогам сезона 2016/17 «Аль-Фейха» стала первой в Первом дивизионе, что позволило ей дебютировать в Саудовской Про-лиге.

Текущий состав 
По состоянию на 8 марта 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

Достижения 
 Второй дивизион: 1984/85, 2013/14
 Первый дивизион: 2016/17
 Кубок Короля: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Аль-Фейха»  
 Профиль клуба на slstat.com   

Футбольные клубы Саудовской Аравии
Футбольные клубы, основанные в 1954 году